Soulouk, ou Suluk (en arabe : سلوك), ville du nord de la Syrie, à la frontière turque.
 Sulūk, le chemin spirituel suivi par un soufi, dans l'islam.
 Suluk, ou Tausūg, un groupe ethnique lié historiquement à l'ancien sultanat de Sulu (entre Philippines, Malaisie et Indonésie actuelles).
 Thomas Suluk - en langue inuktitut : ᑖᒪᔅ ᓱᓗᒃ (né en 1950), homme politique inuit du Canada.
 Şuluk Mehmed Pacha, ou Suluc (1525-1571), bey d'Alexandrie au milieu du .